Пеория може да се отнася за:

 Пеория (Аризона)
 Пеория (Илинойс)
 Пеория (окръг), Илинойс, САЩ